Faroppa ist der Name folgender Personen:

 Juan Faroppa (* 1959), uruguayischer Politiker und Abgeordneter
 Luigi Faroppa, italienischer Fußballspieler zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 Luis Faroppa (1916–2010), uruguayischer Wirtschaftswissenschaftler
 Vittorio Faroppa (1887–1958), italienischer Fußballtorhüter